Kőkamra néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kőkamra, nagygörbői barlang.
 Kőkamra, a Vadlán-lik téves neve.